За́льцман () — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Зальцман, Аксель (род. 1950) — немецкий (ГДР) фигурист, выступавший в парном разряде.
 Зальцман, Александр Альбертович (1874—1934) — художник, карикатурист и сценограф; сын архитектора А. Ф. Зальцмана.
 Зальцман, Альберт Фёдорович (1833—1897) — русский архитектор, академик архитектуры.
 Зальцман, Виталий Фроимович (род. 1941) — американский шахматист, международный мастер, тренер.
 Зальцман, Залман Беркович (1913—1941) — советский живописец и график.
 Зальцман, Зигмунд (также известен как Феликс Зальтен; 1869—1945) — австрийский писатель, журналист, критик.
 Зальцман, Йодок (род. 1995) — австрийский шоссейный велогонщик.
 Зальцман, Исаак Моисеевич (1905—1988) — директор Кировского завода, нарком танковой промышленности СССР.
 Зальцман, Карл (1847—1923) — немецкий художник, педагог.
 Зальцман, Павел Яковлевич (1912—1985) — советский художник и писатель.
 Зальцман, Пнина (1922—2006) — израильская пианистка.
 Зальцман, Урс (род. 1954) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года.
 Зальцман, Филипп (1781—1851) — немецкий врач, ботаник и энтомолог.
 Зальцман, Христиан Готгильф (1744—1811) — немецкий пастор, педагог и писатель, основатель .
 Зальцман, Шломо (1872—1946) — еврейский предприниматель, журналист и общественный деятель, издатель.

Также 
 Зорин, Леонид Генрихович (настоящая фамилия Зальцман; 1924—2020) — русский писатель, поэт и драматург, сценарист.